Want – album della cantante giapponese Takako Ohta del 1986
 Want – album di Rufus Wainwright del 2005
 Want – album dei 3OH!3 del 2008
 Want – singolo di Natalie Imbruglia del 2009
 Want! – singolo delle Berryz Kobo del 2012